Каневское () — село, Лысогорский сельский совет, Запорожский район, Запорожская область, Украина.

Код КОАТУУ — 2322184903. Население по переписи 2001 года составляло 637 человек.

Географическое положение 
Село Каневское находится на правом берегу реки Днепр, выше по течению на расстоянии в 7 км расположено село Разумовка, ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Лысогорка. Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 1908 год — дата основания.
 В 1930 году два посёлка Крутой Яр и Алексеевское объединены в село Каневское.

Экономика 
 Комплекс отдыха «Орияна».
 Ретро база «Золотой пляж».
 База отдыха «Утес».

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. В селе похоронен Герой Советского Союза осетин И.Д. Цховребров.

Археология 
В окрестностях села Каневское находится палеолитическая стоянка «Мира» возрастом 27—28 тыс. лет, обнаруженная в 1995 году на правом берегу Днепра.

Примечания